Lüdorf steht für

 Honschaft Lüdorf, eine mittelalterliche und frühneuzeitliche Honschaft im heutigen Remscheid
 Lüdorf (Remscheid), eine Hofschaft in Remscheid
 Lüdorf (Wermelskirchen), ein Ort in Wermelskirchen